Фре́нсіс Во́кер (; 31 липня 1809, Лондон, Велика Британія — 5 жовтня, 1874, там само) — англійський ентомолог. Працював у Британському музеї, систематизував колекції комах музею, опублікував безліч каталогів комах Британського музею. У ході праці описав багато нових видів, проте більшість із них стали молодшими синонімами вже відомих видів.

Життєпис 
Народився у 1809 році у Лондоні у багатій і освіченій сім'ї. Батько, Джон Вокер, був членом Королівського товариства, Товариства Ліннея і Королівського садівницького товариства. У 1816—1820 роках із сім'єю жив в Швейцарії: у Женеві, Люцерні та Веве. У 1840 році одружився з Мері Елізабет Форд. Протягом життя багато подорожував. Мандрував по Швейцарії, Німеччині, Франції, Італії, Великій Британії, де збирав ентомологічні колекції. У 1834 році протягом трьох місяців збирав комах у Лапландії. Захоплювався альпінізмом.

Наукова діяльність 
Уперше дізнався про ентомологію у віці дев'яти років, коли допомагав своєму братові Генрі збирати метеликів під час сходження на гору Пілатус у 1819 році. У 1834 році Вокер став редактором «Ентомологічного журналу» (Entomological Magazine) протягом одного року на безоплатній основі. У 1837 році він почав працювати на контрактній основі для Британського музею, де залишився до 1863 року. Член Королівського ентомологічного товариства. Написав понад 300 наукових робіт. Відомий своїми каталогами прямокрилих, сітчатокрилих, клопів, двокрилих, лускокрилих і перетинчастокрилих.

Перелік робіт 

 1833. Monographia chalcidum (continued from page 384). Ent Mag 1(5): 455—466.
 1834. Monographia chalciditum (continued from p. 39). Ent Mag 2(2): 148—179.
 1834. Monographia chalciditum (continued from p. 309). Ent Mag 2(4): 340—369.
 1835. Characters of some undescribed New Holland Diptera. Ent Mag 2(5): 468—473.
 1835. Monographia chalciditum (continued from p. 369). Ent Mag 2(5): 476—502.
 1835. Monographia chalciditum (continued from Vol. II., page 502.). Ent Mag 3(1): 94-97.
 1836. Monographia chalciditum (continued). Ent Mag 3(5): 465—496.
 1838. Descriptions of British chalcidites. Ann Mag Nat Hist (1)1(4): 307—312.
 1838. Descriptions of British chalcidites. [continuation from p. 312] Ann Mag Nat Hist (1)1(5): 381—387.
 1839. Monographia Chalciditum. Volume 1. Balliere, London. 333 pp.
 1839. Monographia Chalciditum. Volume 2. Balliere, London. 100 pp.
 1843. Description des Chalcidites trouv饳 au bluff de Saint-Jean, dans la Floride orientale; par MM. E. Doubleday et R. Forster. Premier m魯ire. Ann Soc Ent Fr (2)1: 145—162.
 1846. Characters of some undescribed species of chalcidites. (Continued from p. 115). Ann Mag Nat Hist (1)17(111): 177—185.
 1846. Part I—Chalcidites. Pp. 1–100 In: List of the specimens of hymenopterous insects in the collection of the British Museum. Printed by order of the Trustees, London. vi + 237 pp.
 1849. List of the specimens of dipterous insects in the collection of the British Museum. Part II. Printed by order of the Trustees [British Museum], London. 231—484 pp.
 1849. List of the specimens of dipterous insects in the collection of the British Museum. Part III. Printed by order of the Trustees [British Museum], London. 485—687 pp.
 1849. List of the specimens of dipterous insects in the collection of the British Museum. Part IV. Printed by order of the Trustees [British Museum], London. 689—1172 pp.
 1850. Descriptions of aphides. (Continued from vol. v. p. 395). Ann Mag Nat Hist (2)6(31): 41-48.
 1851. List of the specimens of homopterous insects in the collection of the British Museum. Part II. British Museum, London. 1188 pp.
 1852. Diptera. Part I. Pp. 1–75 In: Insecta Saundersiana: or characters of undescribed species in the collection of William Wilson Saunders, Esq., F.R.S., F.L.S., &c. Vol. I. John Van Voorst, London. 474 pp.
 1852. List of the specimens of homopterous insects in the collection of the British Museum. Part IV. British Museum, London. 1188 pp.
 1853. Catalogue of the specimens of neuropterous insects in the collection of the British Museum. Part II. — Sialides-Nemopterides. British Museum, London. 193—476 pp.
 1853. Catalogue of the specimens of neuropterous insects in the collection of the British Museum. Part III. — (Termitidae-Ephemeridae). British Museum, London. 477—585 pp.
 1855. List of the specimens of lepidopterous insects in the collection of the British Museum. Part V. Lepidoptera Heterocera. British Museum (Natural History), London. 977—1257 pp.
 1856. Diptera. Part V. Pp. 415–474 In: Insecta Saundersiana: or characters of undescribed species in the collection of William Wilson Saunders, Esq., F.R.S., F.L.S., &c. Vol. I. John Van Voorst, London. 474 pp.
 1856. List of the specimens of lepidopterous insects in the collection of the British Museum. Part X.--Noctuidae. British Museum (Natural History), London. 253—491 pp.
 1856. List of the specimens of lepidopterous insects in the collection of the British Museum. Part IX.--Noctuidae. British Museum (Natural History), London. 1-252 pp.
 1856. List of the specimens of lepidopterous insects in the collection of the British Museum. Part VIII.–-Sphingidae. British Museum (Natural History), London. 1–271 pp.
 1857. Catalogue of the dipterous insects collected at Singapore and Malacca by Mr. A.R. Wallace, with descriptions of new species. J Proc Linn Soc Lond Zool 1: 4-39.
 1857. Catalogue of the dipterous insects collected at Sarawak, Borneo by Mr. A.R. Wallace, with descriptions of new species. J Proc Linn Soc Lond Zool 1: 105—136.
 1857: Catalogue of the homopterous insects collected at Sarawak, Borneo, by Mr. A.R. Wallace, with description of new species. J Proc Linn Soc Lond Zool 1: 141—175.
 1857. List of the specimens of lepidopterous insects in the collection of the British Museum. Part XIII.--Noctuidae. British Museum (Natural History), London. 983—1236 pp.
 1858. Characters of some apparently undescribed Ceylon insects. Ann Mag Nat Hist (3)2(9): 202—209.
 1858. Characters of some apparently undescribed Ceylon insects. (Continued from p. 209). Ann Mag Nat Hist (3)2(10): 280—286.
 1858. List of the specimens of lepidopterous insects in the collection of the British Museum. Part XIV.--Noctuidae. British Museum (Natural History), London. .
 1858. List of the specimens of lepidopterous insects in the collection of the British Museum. Part XV.--Noctuidae. British Museum (Natural History), London. 1521—1888 pp.
 1858. List of the specimens of lepidopterous insects in the collection of the British Museum. Part XVI.--Deltoides. British Museum (Natural History), London. 1-253 pp.
 1858. Characters of undescribed Diptera in the collection of W.W. Saunders, Esq., F.R.S., &c. Trans Ent Soc Lond (2)4(6): 190—235.
 1859. Characters of some apparently undescribed Ceylon insects. (Continued from p. 56). Ann Mag Nat Hist (3)3(16): 258—265.
 1859. Catalogue of dipterous insects collected in the Aru Islands by Mr. A.R. Wallace, with descriptions of new species. J Proc Linn Soc Lond Zool 3: 77-131.
 1859. Catalogue of the dipterous insects collected at Makessar in Celebes by Mr. A.R. Wallace, with descriptions of new species. J Proc Linn Soc Lond Zool 4: 90-172.
 1859. List of the specimens of lepidopterous insects in the collection of the British Museum. Part XVII.--Pyralides. British Museum (Natural History), London. 255—508 pp.
 1859. List of the specimens of lepidopterous insects in the collection of the British Museum. Part XIX.--Pyralides. British Museum (Natural History), London. 799—1036 pp.
 1860 Characters of some apparently undescribed Ceylon insects. Annals and Magazine of Natural History. Volume: 5, Series 3, Pages: 304—311 full text
 1861. Catalogue of the dipterous insects collected at Amboyna by Mr. A.R. Wallace, with descriptions of new species. J Proc Linn Soc Lond Zool 5: 144—168.
 1861. List of the specimens of lepidopterous insects in the collection of the British Museum. Part XXII.--Geometrites (continued). British Museum (Natural History), London. 499—755.
 1861. List of the specimens of Lepidopterous insects in the collection of the British Museum. Part XVIII.--Geometrites. British Museum (Natural History), London. 757—1020 pp.
 1862. Catalogue of the heterocerous lepidopterous insects collected at Sarawak, in Borneo, by Mr. A.R. Wallace, with descriptions of new species. (Continued from page 145). J Proc Linn Soc Lond Zool 6: 171—198.
 1863. List of the specimens of lepidopterous insects in the collection of the British Museum. Part XXVII. Crambites & Tortricites. British Museum (Natural History), London. 1-286 pp.
 1863. List of the specimens of lepidopterous insects in the collection of the British Museum. Part XXVIII. Tortricites & Tineites. British Museum (Natural History), London. 287—561 pp.
 1864. List of the specimens of lepidopterous insects in the collection of the British Museum. Part XXIX. Tineites. British Museum (Natural History), London. 533—835 pp.
 1864. List of the specimens of lepidopterous insects in the collection of the British Museum. Part XXX. Tineites. British Museum (Natural History), London. 837—1096 pp.
 1865. Descriptions of new species of the dipterous insects of New Guinea. J Linn Soc Lond Zool 8: 102—130.
 1865. Descriptions of new species of the dipterous insects of New Guinea. J Proc Linn Soc Lond Zool 8: 102—130.
 1865. List of the specimens of lepidopterous insects in the collection of the British Museum. Part XXXII. Supplement.--Part 2. British Museum (Natural History), London. 323—706 pp.
 1866. List of the specimens of lepidopterous insects in the collection of the British Museum. Part XXXIV. Supplement.--Part 4. British Museum (Natural History), London. 1121—1533 pp.
 1866. Appendix. A list of mammals, birds, insects, reptiles, fishes, shells, annelides, and Diatomaceae, collected by myself in British Columbia and Vancouver Island, with notes on their habits. [List of Coleoptera]. Pp. 309–334 In: John Keast Lord. The naturalist in Vancouver Island and British Columbia. Richard Bentley, London. 375 pp.
 1868. Catalogue of the specimens of Blattariae in the collection of the British Museum. Printed for the Trustees of the British Museum, London. 239 pp.
 1869. Catalogue of the specimens of Dermaptera saltatoria and supplement to the Blattariae in the collection of the British Museum [Part I.] British Museum, London. 1-224 pp.
 1869. Catalogue of the specimens of Dermaptera saltatoria in the collection of the British Museum. Part II. [Locustidae (contd.).] British Museum, London. 225—423 pp.
 1870. Catalogue of the specimens of Dermaptera saltatoria in the collection of the British Museum. Part III. [Locustidae (contd.), Acrididae.] British Museum, London. 425—604 pp.
 1871. Notes on Chalcidiae. Part I. Eurytomidae. E.W. Janson, London. 1-17 pp.
 1872. Catalogue of the specimens of heteropterous Hemiptera in the collection of the British Museum. 5. Printed for the Trustees of the British Museum, London. 1-202 pp.

Примітки

Джерела 
 Stearn, William T. (1981): The Natural History Museum at South Kensington. Heinemann, London ISBN 0-434-73600-7
 Papavero, N. and Ibáñez-Bernal, S. 2001. Contributions to a history of Mexican dipterology. Part 1. Entomologists and their works before the Biologia Centrali-Americana. Acta Zoologica Mexicana (n.s.) 84: 65–173. biography, work on Mexican Diptera.

Посилання 
 Plates from Insecta Britannica Diptera
 Internet Archive has digitised versions of Insecta Britannica Diptera (all 3 published volumes) and List of the … homopterous Insects in the … Museum (1852) Volume 4; List of the specimens of the hymenopterous insects in the collection of the British museum .. (1846–48) pt. I. Chalcidites.--pt. II. Chalcidites. Additional species and Catalogue of the specimens of neuropterous insects in the collection of the British museum .. (1852–53) pt. I. Phryganides. Perlides.--pt. II. Sialid. Nemopterides.--pt. III. Termitid. Ephemerid.--pt. IV. Odonata
and
 Characters of undescribed Lepidoptera Heterocera London, Janson (1869)
 with John Edward Gray Catalogue of the specimens of Dermaptera Saltatoria and supplement of the Blattariæ in the collection of the British museum London, printed by order of the Trustees of the British Museum (1869—1870 [1]
 1869-1870 Volume 1 [71]
 1869-1870 Volume 2 [71]
 1869-1870 Volume 3 [71]
 Universal Chalcidoid Database pdfs of Walker's publications on Chalcidoids.
 EOL Encyclopedia of Life Taxa described by Francis Walker.Complete.Sometimes has very detailed links to older literature.
 Systema Dipterorum Nomenclator Full list of Diptera taxa described by Francis Walker
  Gaedike, R.; Groll, E. K. & Taeger, A. 2012: Bibliography of the entomological literature from the beginning until 1863 : online database — version 1.0 — Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut.

Британські ентомологи
Автори зоологічних таксонів